Calligaris ist der Familienname folgender Personen:

 Novella Calligaris (* 1954), italienische Schwimmerin
 Viola Calligaris (* 1996), Schweizer Fußballspielerin